

Cinema
Slander – film muto del 1916 diretto da Will S. Davis
I diffamatori (Slander) – film del 1957 diretto da Roy Rowland

Musica 
 Slander – gruppo musicale italiano
 Slander – gruppo musicale statunitense
 Slander – album dei Dr. Acula del 2011

Televisione
Slander – serie televisiva macedone trasmessa dal 2002 al 2003
Slander – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense Letter to Loretta trasmesso il 30 ottobre 1955